A Maurícia foi administrada por vários funcionários ao serviço das nações colonizadoras entre a sua descoberta e a data em que se tornou um estado independente:

 Governador da Maurícia Neerlandesa (Opperhoofd of Mauritius) - 1598 a 1718
 Governador da Maurícia Francesa (Gouverneur d'Isle de France) - 1721 a 1810
 Governador da Maurícia Britânica (Governor of British Mauritius) - 1810 a 1968

Ver também

 Governador-geral da Maurícia - 1968 to 1992
 Presidente da Maurícia - 1992 até ao presente
 Primeiro-ministro da Maurícia - 1968 até ao presente
 Monarquia da Maurícia 

 
Mauricia